Syrius steht für:

 Sirijus, Elektronik-Hersteller in der litauischen Hafenstadt Klaipėda
 Syrius (Band), ungarische Progressive-Rock-Band
 SYRIUS (Software), ERP-Software für Versicherungen

Vorname
 Syrius Eberle